Sacculobates är ett släkte av kvalster. Sacculobates ingår i familjen Hermanniellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Sacculobates